Tijdens de wereldbeker schaatsen 2012/2013 werd voor de tweede keer de Grand World Cup berekend.

In de inaugurele editie een jaar eerder verzamelde Christine Nesbitt meer punten dan haar concurrentes Martina Sáblíková en Ireen Wüst. Nesbitt werd opgevolgd door Ireen Wüst, die ondanks haar afwezigheid tijdens de eerste seizoenshelft in de laatste wedstrijden zoveel punten verzamelde dat ze Nesbitt en Diane Valkenburg in het klassement wist te achterhalen.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bij een normale wedstrijd is dit één tiende van het aantal normale punten, doch als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter altijd en de 1000 meter tijdens de sprintwereldbekers, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart telt mee.

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup vrouwen